Giovani Titani (Teen Titans) – gruppo di personaggi dei fumetti della DC Comics
Teen Titans – spezzoni della serie animata The Superman/Aquaman Hour of Adventure della Filmation del 1967
Teen Titans – serie animata Warner Bros. del 2003
Teen Titans – videogioco del 2005 per Game Boy Advance
Teen Titans – videogioco del 2006 per PlayStation 2, GameCube e Xbox